Busy Signal ou busy signal peut désigner :
 Busy Signal, le nom de scène de Reanno Gordon (1982-), un chanteur de dancehall jamaïcain ;
 busy signal (en français, tonalité d'occupation), en téléphonie, un signal audible ou visible indiquant à l'appelant qu'un appel téléphonique ne peut être établi parce que l'équipement de la personne appelée est occupé.